Giovanni Battista Pattoni (1713?-1773) – compositore italiano
 Giuseppe "Pep" Pattoni (1926-1999) – progettista italiano
 Jorge Pattoni Sáenz (...) – imprenditore e politico costaricano